«Жене́сс» (, ) — люксембургский футбольный клуб из города Эш-сюр-Альзетт.
Самый титулованный клуб Люксембурга, 28-кратный чемпион страны. Впервые чемпионом стал в 1921 году, последний раз в 2010 году. Кубок Люксембурга по футболу выигрывал 12 раз, больше выигрывал только Дифферданж.

Клуб был основан в 1907 году. В 1918 году клуб получил своё нынешнее название.
Лучшие матчи клуба на международной арене — в Кубке чемпионов 1959 года со счетом 5:0 «Женесс» обыграл в первом матче предварительного раунда Лодзь. 19 Сентябрь 1973 года «Женесс» дома добился ничьей 1:1 в первом матче против Ливерпуля, однако проиграл ответный матч со счетом 0:2.

«Женесс» главным образом опирается на молодых игроков и своих воспитанников. Это подтверждается данными о среднем возрасте игроков команды.

Достижения 
 Чемпионат Люксембурга по футболу
 Чемпионы: (28): 1920-21, 1936-37, 1950-51, 1953-54, 1957-58, 1958-59, 1959-60, 1962-63, 1966-67, 1967-68, 1969-70, 1972-73, 1973-74, 1974-75, 1975-76, 1976-77, 1979-80, 1982-83, 1984-85, 1986-87, 1987-88, 1994-95, 1995-96, 1996-97, 1997-98, 1998-99, 2003-04, 2009-10

 Кубок Люксембурга по футболу
 Победитель (13): 1934-35, 1936-37, 1945-46, 1953-54, 1972-73, 1973-74, 1975-76, 1980-81, 1987-88, 1996-97, 1998-99, 1999-00, 2012-13
 Финалист (12): 1921-22, 1926-27, 1964-65, 1965-66, 1970-71, 1974-75, 1984-85, 1990-91, 1994-95, 1995-96, 2005-06, 2011—2012

 Итого: 41 трофей

«Женесс» в еврокубках 
 Данные на 18 июля 2019 года

 Домашние игры выделены жирным шрифтом

Известные игроки 

  Мануэль Кардони
  Дан Коллетт
  Поль Май
  Гордон Браун
  Альфонс Левек
  Клейтон Морейра

Ссылки 
 Официальный сайт 

Футбольные клубы Люксембурга